Tsaghkunk, comune armeno della provincia di Armavir
Tsaghkunk, comune armeno della provincia di Gegharkunik